antyfon – indywidualny środek ochrony słuchu, ochronnik słuchu, artykuł BHP
 wewnętrzny – wkładany do przewodu słuchowego, wkładka przeciwhałasowa, np. Stoper (zatyczka)
 zewnętrzny – zasłaniający małżowinę uszną, np. nauszniki
 Antyfon – kwartalnik diecezji przemysko-nowosądeckiej

Zobacz też 
 Antyfont (znany także jako Antyfon) – filozof grecki, sofista
 Antyfona